Aculeata este o subcladă a himenopterelor care conține furnici, albine și viespi înțepătoare. Numele este o referire la caracteristica definitorie a grupului, care este modificarea ovipozitorului într-un înțepător. Cu toate acestea, mulți membri ai grupului nu pot înțepa, fie reținând ovipozitorul, fie că l-au pierdut cu totul. O mare parte a cladei este parazită.

Acest grup include toate himenopterele eusociale. Se teoretizează că posesia unei înțepături veninoase a fost importantă în evoluția repetată a eusocialității în interiorul himenopterelor.

Cele mai vechi aculeate sunt cunoscute din formațiunea Karabastau  din Jurasicul târziu, din Kazahstan, reprezentată de familia Bethylonymidae, care poate fi para sau polifiletic.

Clasificare 

Utilizarea numelui Aculeata are o istorie lungă la rangul de infraordine sau diviziune. Aculeata sunt un monofiletic, sau un grup natural bun, care conține toți descendenții unui singur strămoș comun. Prin urmare, Aculeata sunt menținute ca taxon, fie la rang de infraordine sau diviziune, fie ca cladă neclasată.

Referințe

Legături externe
 Tree of Life Web Project: Aculeata
 Bugguide.net: Aculeata
Johnson, B. et al. Phylogenomics resolves evolutionary relationships among ants, bees, and wasps. NCBI

Apocrita
Infraordine de insecte